Карл Йохан Маргот Карльс (; 16 сентября 1880, Фарель — 11 сентября 1958, Бремен) — немецкий шахматист, международный мастер (1951). Директор банка.

Шахматная карьера 
Чемпион Германии 1934 г. Серебряный призёр 22-го конгресса Германского шахматного союза (1922) в г. Бад-Эйнхаузене.

В составе сборной Германии — участник двух официальных шахматных олимпиад (1927 и 1930 гг.; в 1930 г. сборная Германии стала бронзовым призёром). Бронзовый призёр неофициальной шахматной олимпиады 1936 г. в составе сборной Германии. Участник ряда крупных международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Карла Карльса на шахматных олимпиадах 
 Выступления Карла Карльса на неофициальных шахматных олимпиадах 

Родившиеся в Фареле
Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Участники шахматных олимпиад